ORM ou orm peut faire référence à : 
 Mapping objet-relationnel, une technique de programmation informatique ;
 Oromo, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.
 Orosomucoïde, une glycoprotéine ;
 Olympique Riadhi de Mascara, un club de football Algérien ;
 Le Vision d'Orm, un récit moyenâgeux.